Гандбольный клуб «Татран» Прешов () — словацкий профессиональный гандбольный клуб из одноимённого города.

История 
Гандбольный клуб Татран из Прешова, был создан в 1952 году. Татран выступал в чемпионате Чехословакии и трижды выигрывал чемпионат Чехословакии, в 1969, в 1971 и в 1993 году. Выигрывал кубок Чехословакии в 1971, 1974, 1975, 1976 и кубка Словакии в 1971, 1974, 1975, 1976, 1978, 1981, 1982. После распада Чехословакии Татран (Прешов) выступает в чемпионате Словакии. В первом сезоне чемпионата Словакии по гандболу Татран занял 2 место. Первый чемпионат Словакии Татран Прешов выиграл в сезоне 2003/04, а в следующем сезоне повторил успех. С 2006 года Татран Прешов становился чемпионом Словакии 9 раз подряд. С 2011 года выступает в СЕХА-лиге. Дважды по итогам сезона занимал 4 место в сезонах 2011/12 и 2013/14.

Титулы 
 Чемпион Словакии (15 раз): 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
 Кубок Словакии (20 раз): 1971, 1974, 1975, 1976, 1978, 1981, 1982, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
 Чемпион Чехословакии (3 раза): 1969, 1971, 1993
 Кубок Чехословакии (4 раза): 1971, 1974, 1975, 1976
 Чемпион спартакиады (2 раза): 1965, 1975
 Кубок Дуная (3 раза): 1984, 1989, 1990

Сезоны 
Список сезонов клуба ГК Татран Прешов в Екстралиге с 2000 года.

Команда 
Состав команды:

Известные игроки 
  Ричард Штохль
  Властимил Фуняк
  Томаш Мажар
  Марек Палеш
  Михал Копчо
  Марош Колпак
  Якуб Крупа
  Дайнис Криштопанс
  Вячеслав Садовый

Список тренеров 
   Петар Давид (-2015)
  Растислав Тртик (2015-по н.в.)

Примечания

Ссылки 
 сайт клуба ГК Татран Прешов

 
Гандбольные клубы Словакии